Българска енциклопедия може да се отнася за:

 Българска енциклопедия на Никола и Иван Данчови (Братя Данчови) (1936 г.)
 Кратка българска енциклопедия в пет тома (1963 – 1969 г.)
 Енциклопедия „България А-Я“ еднотомна (1974 г.)
 Енциклопедия „България“ в седем тома (първи том е от 1978 г.)
 Българска енциклопедия „А-Я“ еднотомна (1999 г.), качена на сайта „Знам“  през 2005 г., поддържана до 18 юли 2019 г., след което е недостъпна.
 Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ в БАН за подготовка и издаване на енциклопедии и енциклопедични справочници.

Източници

Вижте също 
 Българоезична Уикипедия, статия за българоезичната версия на Уикипедия, тоест тази Уикипедия